Instrument per apagar els ciris.
 El bolet Macrolepiota procera.
 El bolet Apagallums de cama blanca.
 La planta Scorzonera laciniata.
 La planta Sisymbrium irio.
 La planta Arisarum vulgare.
 La planta Taraxacum officinale.